Francesco Mancini (1672-1737), compositeur italien
 Francesco Mancini (1679-1758), peintre italien baroque
 Francesco Mancini (peintre 1830-1905), peintre italien
  (1968-2012), joueur de football italien